«Пробле́мы эндокриноло́гии» — советский и российский рецензируемый научно-практический журнал. Включён во многие информационные издания, а также индексируется в электронных поисковых системах/базах данных (российский индекс научного цитирования — РИНЦ и Google Scholar).

История 
Журнал основан в 1955 году в Москве. С 1995 года журнал «Проблемы эндокринологии» является членом Европейской ассоциации научных редакторов ().

Тираж 
С 1955 года выходил тиражом около 6 000 экземпляров. После распада СССР тираж сократился до 2 500 экземпляров.

Главный редактор 
Главный редактор журнала — академик РАН (с 2003 года) и РАМН (с 2004 года), президент Российской академии медицинских наук, директор Эндокринологического научного центра Минздравсоцразвития РФ, главный эндокринолог Минздравсоцразвития РФ, заведующий кафедрой эндокринологии лечебного факультета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (с 1997 года), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Иван Иванович Дедов.

Научные редакторы 
Научные редакторы журнала:
 Мазурина Н. В.
 Ширяева Т. Ю.

Адрес редакции 
117036 Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11 Эндокринологический научный центр.

Адрес для корреспонденции: 127238 Москва, а/я 54, Медиа Сфера.

См. также 
 Научные журналы
 Международный эндокринологический журнал

Примечания 

Печатные издания, возникшие в 1955 году
Медицинские журналы
Журналы СССР по алфавиту
Журналы СССР на русском языке
Научные журналы СССР по медицине
Научные журналы России
Эндокринология